La Lipperlandhalle est un hall omnisports situé à Lemgo, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où évolue le club de handball du TBV Lemgo évoluant en Bundesliga

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1977
Salle de handball en Allemagne
Équipement sportif en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Stade portant le nom d'un lieu
TBV Lemgo
Lemgo